Borowe peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Borowe, village de la gmina de Mogielnica 
 Borowe, village de la gmina de Warka
 Borowe, village du powiat de Mława 
 Borowe, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
dans d'autres voïvodies
 Borowe, village de la voïvodie de Podlachie
 Borowe, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Borowe, village de la voïvodie de Silésie
 Borowe, village de la voïvodie de Lubusz
 Borowe, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

Homonymie de toponyme